De Nieuwe Grond (ressort), een plaats en ressort in Wanica
 De Nieuwe Grond (plantage), een plantage in Commewijne